Шарет може да се односи на:

 Шарет (Изер), насељено место у Француској, у департману Изер
 Шарет (Саона и Лоара), насељено место у Француској, у департману Саона и Лоара